Козлаковка — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена в юго-западной части Саратовского района, недалеко от автодороги  («Саратов—Воронеж»), на берегу реки Латрык. Расстояние до административного центра села Михайловка — 2 км, до областного центра составляет 17 км. С областным центром Козлаковка связана автодорогой с твёрдым покрытием. Налажено автобусное сообщение. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Козлаковка четыре улицы — Белоглинская, Крайняя, Новая, Прибрежная.

Население 

В деревне на 1 января 2018 года проживало 10 человек, насчитывалось 4 домовладения.

Достопримечательности 
 Козлаковский пруд. Размещена база отдыха, отсыпан песчаный пляж. Есть возможность организовать спортивную рыбалку, пруды зарыблены (карп, белый амур, карась, толстолобик).

Транспорт 
В Козлаковку можно добраться на транзитном маршруте общественного транспорта 291 со Стадиона «Волга», ежедневно организовано до трёх рейсов.

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района